Гарамон может означать:
 Клод Гарамон (; ок. 1500—1561) — парижский печатник.
 Гарамон — печатные шрифты.
 Гарамон — персонаж романа Умберто Эко «Маятник Фуко», владелец нескольких издательств (явная аллюзия на Клода Гарамона).